Харспронгет — водоспад на річці Лулеельвен у Швеції. 
 ”Харспронгет” — гідроелектростанція у Швеції, побудована на місці водоспаду Харспронгет.  
 Харспронгет — населений пункт у Швеції, що був заснований під час будівництва гідроелектростанції “Харспронгет”.